Потаенный — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края России. Входит в состав Ладожского сельского поселения.

География 
Расположен в 9 км к северо-востоку от центра сельского поселения — станицы Ладожской.

Население

Примечания 

Населённые пункты Усть-Лабинского района